Сен-Бриё-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор. Входит в состав округа Сен-Бриё.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошла восточная половина города Сен-Бриё.

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Кот-д’Армор представляют член совета города Сен-Бриё Людовик Гуйет (Ludovic Gouyette) (Разные левые) и Надеж Лангле (Nadège Langlais) (Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Кот-д’Армор